Die Abkürzung TFC bezeichnet:

 Team Fortress Classic, eine Modifikation des Ego-Shooters Half-Life, siehe Team Fortress
 Teenage Fanclub, britische Band 
 The Fun Company Systems – Hersteller von Unterhaltungselektronik
 die Truth and Friendship Commission, die Wahrheits- und Freundschaftskommission in Osttimor

tfc bezeichnet:

 TheFlightChannel, ein Kanal auf YouTube

TFC